ECV peut désigner :
 École de communication visuelle, un établissement français d'enseignement supérieur privé de design graphique et d'animation ;
 Lancia ECV (pour Experimental Composite Vehicle), un prototype de rallye prévu pour remplacer la Lancia Delta S4 en Groupe S.